Рента́бельность (от  — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности,  рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. Показатели рентабельности обычно выражают в процентах.

В общем смысле рентабельность показывает относительный уровень прибыльности, что позволяет сопоставлять показатели предприятий разных по объёмам и структуре.

Показатели рентабельности можно условно разделить на две группы: рентабельность продаж и рентабельность активов, которые комплексно отражают степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и других ресурсов.

Показатели рентабельности 
Основные показатели:
 Рентабельность собственного капитала (ROE Return On Equity) = Чистая прибыль / Собственный капитал.
 Валовая рентабельность = Валовая прибыль / Выручка.
 Рентабельность продаж (ROS Return On Sales) = Прибыль / Выручка.
 Рентабельность активов (ROA Return On Assets) = Чистая прибыль / Активы или (Чистая прибыль + Процентный расход) / Активы.

Дополнительные показатели:
 Рентабельность основных средств = Чистая прибыль / Основные средства.
 Рентабельность персонала (ROL) = Чистая прибыль / сумма затрат на персонал (ФОТ и др. затраты связанные с работниками).
 Коэффициент базовой прибыльности активов (Basic Earning Power) — отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к получению к суммарной величине активов. BEP = EBITDA/Активы × 100 %.
 Рентабельность инвестированного, перманентного капитала (ROIC) — отношение чистой операционной прибыли к среднему за период собственному и долгосрочному заёмному капиталу. ROIC = EBIT × (100 % — Ставка налога на прибыль) / Инвестированный капитал. В частном случае, при использовании в качестве инвестированного капитала заемных средств ROIC = (EBIT × (100 % — ставка налога на прибыль) — сумма % по заемному капиталу) / (собственный капитал+заемный капитал).
 Рентабельность задействованного капитала (собственный капитал + долгосрочные займы) (ROCE)
 Рентабельность суммарных активов (ROTA) = Прибыль до налогообложения / Совокупные активы.
 Рентабельность активов бизнеса (ROBA)
 Рентабельность чистых активов (RONA) = Прибыль до налогообложения / Чистые активы.
 Рентабельность производства = Прибыль / (Стоимость основных фондов + стоимость оборотных средств).
 Рентабельность наценки (Profitability of the Margin) — отношение себестоимости продукции к его продажной цене.
 Рентабельность себестоимости (Profitability of the Cost of Sales) — отношение прибыли к закупочной стоимости.
 прочие (см. коэффициенты рентабельности в финансовых коэффициентах)

Рентабельность продаж 
Рентабельность продаж () — коэффициент рентабельности, который показывает долю прибыли в каждой заработанной денежной единице. Обычно рассчитывается как отношение операционной прибыли (прибыли до налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объему продаж за тот же период.

Рентабельность продаж = (операционная прибыль / объём продаж)

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании и её способности контролировать издержки. Различия в конкурентных стратегиях и продуктовых линейках вызывают значительное разнообразие значений рентабельности продаж в различных компаниях. Часто используется для оценки операционной эффективности компаний. Однако следует учитывать, что при равных значениях показателей выручки, операционных затрат и прибыли до налогообложения у двух разных фирм рентабельность продаж может сильно различаться вследствие влияния объёмов процентных выплат на величину чистой прибыли.

Рентабельность активов 
Рента́бельность акти́вов () — относительный показатель эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на среднюю величину активов организации за этот же период. Один из финансовых коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает способность активов компании порождать прибыль.

Рентабельность активов — индикатор доходности и эффективности деятельности компании, очищенный от влияния объёма заемных средств. Применяется для сравнения предприятий одной отрасли и вычисляется по формуле: Рентабельность активов = Чистая прибыль за период / Средняя величина активов за период.

где: Ra — рентабельность активов, P — прибыль за период, A — средняя величина активов за период.

Рентабельность активов отражает, сколько приходится прибыли на каждую денежную единицу, вложенную в имущество организации.

Рентабельность производства 
Рентабельность производства рассчитывается как отношение общей суммы прибыли (балансовой прибыли) к среднегодовой стоимости основных и оборотных средств. Формула расчета рентабельности производства имеет следующий вид:

Rпроизв = Пр / (ОФ + ОбС) × 100,

где:

Rпроизв — рентабельность производства;

ОФ — средняя для расчетного периода стоимость основных производственных фондов;

ОбС — средняя стоимость оборотных средств.

Рентабельность собственного капитала 
Рентабельность собственного капитала () — относительный показатель эффективности деятельности, частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на собственный капитал организации. Один из финансовых коэффициентов, входит в группу коэффициентов рентабельности. Показывает отдачу на инвестиции акционеров с точки зрения учётной прибыли.

Формула Дюпон 
При всей простоте, в методике отражены три важные составляющие: структура рисков бизнеса, динамика изменения рисков, дополнительная оценка стоимости капитала

 ROE  = (Чистая прибыль / Выручка) × (Выручка / Активы) ×  (Активы / Собственный капитал)
      = (рентабельность чистой прибыли (NPM)) × (оборачиваемость активов) × (коэффициент капитализации)
      = (Чистая прибыль / Собственный капитал)

Рентабельность подрядных услуг 
Этот показатель может использоваться для конкурсной оценки эффективности каждого из подрядчиков, а также для оценки экономии от предоставления услуги. Рассчитывается как отношение разницы затрат при непредоставлении и предоставлении услуги к затратам при предоставлении услуги.

Ру = (З0 — З1) / З1

При этом подразумевается, что непредоставленная услуга приведет к более значительным затратам организации, например на штрафы.

См. также 
 Окупаемость инвестиций

Примечания

Источники 
 
 

Финансовые показатели
Финансовый анализ
Экономическая эффективность